El río Acochaca es un curso de agua de Perú situado en el Departamento de Áncash. Se forma de la unión del río Arma y el río Chacapata o Chucpin, en el distrito de Chacas. Es tributario del río Yanamayo que va a parar al Marañón y este al Amazonas. Hace de límite natural entre las provincias de Asunción y Carlos Fermín Fitzcarrald.

Pueblos cercanos 
 Upacasha (2800 msnm)
 Tuma (2700 msnm)
 Acochaca (2600 msnm)
 Colcabamba (2700 msnm)

Cuenca 
El Acochaca se ubica en la cabecera de cuenca del Atlántico, todos su ríos tributarios nacen de glaciares y lagunas en la Cordillera Blanca.

Acochaca
Acochaca
Chacas